Иосиф Гольденберг:
 Гольденберг, Иосиф Лазаревич (1907—1984) — советский архитектор, проектировщик, урбанист и дизайнер интерьеров.
 Гольденберг, Иосиф Петрович (1873—1922) — русский революционер.